Белая стрела может означать:

 Белая стрела — распространённая в 1990-х годах в России городская легенда о группе вигилантов.
 «Белая стрела» — российская криминальная драма 2007 года режиссёра Александра Бурцева.
 «Белая стрела. Возмездие» — российский 12-серийный сериал-криминальная драма 2015 года.

См. также